Українська Прем'єр-ліга 2017—2018 — 10-й сезон української Прем'єр-ліги, який проходив з 16 липня 2017 до 27 травня 2018 року.

Регламент змагань 
Турнір проводиться за такою ж схемою, що й в минулому сезоні, але тепер команда, яка посіла 12 місце в чемпіонаті УПЛ, напряму вилітає в першу лігу, команди, які посіли 10 та 11 місця, зіграють у двоматчевому плей-оф із другою та третьою командами першої ліги.

При рівній кількості набраних очок місця команд визначаються за такими показниками: 1) краща різниця забитих і пропущених м'ячів; 2) більша кількість забитих м'ячів; 3) результати матчів між суперниками за місце.

Учасники 
За підсумками попереднього сезону Прем'єр-лігу залишили ФК «Дніпро» та «Волинь», а піднялися до Прем'єр-ліги «Іллічівець» та «Десна». За підсумками атестації «Десна» не отримала атестат, тому її місце зайняв «Верес», що посів 3-є місце в першій лізі. Перед початком сезону «Іллічівець» змінив назву на ФК «Маріуполь».

Склад учасників:

Керівництво, тренери та спонсори 

 До 3 туру (30 липня 2017 року) «Олімпік» не мав титульного спонсора.
 До 22 серпня 2017 року головним тренером «Чорноморця» був Олександр Бабич.
 До 30 серпня 2017 року виконувачем обов'язків головного тренера «Чорноморця» був Олександр Грановський.
 До 4 вересня 2017 року виконувачем обов'язків головного тренера «Чорноморця» був Олексій Чистяков.
 До 14 вересня 2017 року головним тренером «Карпат» був Серхіо Наварро.
 До 22 вересня 2017 року головним тренером ФК «Маріуполь» був Олександр Севідов.
 До 25 вересня 2017 року головним тренером «Сталі» був Єгіше Мелікян.
 До 21 листопада 2017 року головним тренером «Карпат» був Сергій Зайцев.
 До 23 грудня 2017 року головним тренером «Чорноморця» був Олег Дулуб.
 До 30 грудня 2017 року головним тренером «Вереса» був Юрій Вірт.
 До 20 туру (16 лютого 2018 року) «Верес» мав іншого титульного спонсора — «Global Development».
 До 27 березня 2018 року президентом «Вереса» був Олексій Хахльов.
 До 25 квітня 2018 року головним тренером «Вереса» був Юрій Свірков.

Перший етап

Турнірна таблиця 

|}

Результати матчів

Тур за туром

Другий етап

Турнірна таблиця 
|width="125"| 
|valign="top"|

 Група 2 

|}
|}

Результати матчів

Тур за туром

Статистика

Найкращі бомбардири

Хет-трики

Див. також 
 Чемпіонат України з футболу 2017—2018
 Прем'єр-ліга (Україна)

Примітки

Посилання 
 Прем'єр-ліга
 Федерація футболу України

2017 у футболі
2018 у футболі
Сезони чемпіонату України з футболу
2017 в українському спорті
2018 в українському спорті